Die Könige des Caprivi sind heute die „traditionellen Führer“ () in der Region Sambesi (bis 2013 Caprivi) im Nordosten Namibias. Die Erblinie geht auf das Königreich Luyana zurück.

Rechtliche Grundlage 
Gemäß der Verfassung Namibias von 1990 werden den traditionellen Führern, Stammes- und Sippenhäuptern, als auch traditionell ermittelten oder demokratisch gewählten Führern, ein fester Platz im politischen System Namibias eingeräumt. Damit wird der multikulturellen und vielschichtigen Gesellschaft des Landes Rechnung getragen.

Der Traditional Authorities Act sieht die Bezeichnungen head oder chief vor, räumt aber auch die Nutzung der traditionellen Titel ein.

Traditionelle Verwaltungen 

In der Region Sambesi gibt es zurzeit (Stand Dezember 2016) vier „traditionelle Verwaltungen“ (englisch Traditional Authorities):
 Mafwe
 Mashi
 Masubia
 Mayayi

Die vier Verwaltungseinheiten gliedern sich nach geographischer Lage und Clan. Sie gehören alle der Ethnie der Lozi bzw. der Masubia an. Sie bezeichnen sich selber als Caprivianer.

Lokale Verwaltung 
Die Gruppen werden von einer Royal Kutha, dem traditionellen königlichen Verwaltungs- und Rechtsrat, geführt. Der Kutha gehören neben dem Litunga/Munitenge/Shikati (König) auch der Ngambela (Königlicher Berater) sowie ein Natamoyo (zweiter Berater), drei Senior Indunas (höchste Verwalter) und sechs Junior Indunas (Verwalter) an.

Die Masubia und alle Lozi im Osten des Caprivi (dunkelgrau in nebenstehender Karte) unterstehen der Bukalo Royal Kutha in Bukalo. Ihr König ist Kisco Liswani III. Die anderen Clans und Lozi im Westen (hellgrau in nebenstehender Karte) sowie die Mbukushu unterstehen der Linyanti Royal Kutha in Linyanti und somit König George Simasiku Mamili VII. Die Mbukushu sind Lozi, gehören jedoch in der regionalen Verwaltung zur Region Kavango.

Jeder Clan hat zudem eine eigene Kutha, die als erste Instanz gilt. Jeder Lozi, der keinem Clan angehört, kann sich direkt an die Royal Kutha wenden.

Mafwe 
Die Mafwe oder auch Fwe oder Khwe sind ein Clan im Caprivi im äußersten Nordosten Namibias. Sie haben ihren Sitz in Chinchimane und tragen den traditionellen Titel Ngambela.
 Imataa Kabainda Mamili I., * 19. Jahrhundert † 1914; 1864–1909
 Lifasi Imataa Mamili II.; 1909–1931
 Simataa Lifasi Mamili III., † 1944; 1931–1944
 Noah Simasiku Imataa Mamili IV., † 1971; 1944–1971
 Richard Temuso Muhinda Mamili V., † 1987; 1972–1987
 Boniface Bwimo Bebi Mamili VI., * etwa 1947; 1987–1998
 George Chikandekande Simasiku Mamili VII.; seit 1999

Mashi 
Die Mashi sind ein Clan im Caprivi im äußersten Nordosten Namibias. Der Königstitel ist Fumu, der Hauptsitz befindet sich in Choi.
 Joseph Tembwe Mayuni; seit 2004

Masubia 
Die Masubia oder auch Subiya sind ein Clan im Caprivi im äußersten Nordosten Namibias. Ihr traditioneller Königstitel lautet Munitenge. Ihr Hauptsitz ist die Ortschaft Bukalo. Ihre Eigenbezeichnung ist Veekuhane bzw. Bekuhane, ihre Sprache bezeichnen diese als Chiikuhane. Sie spalteten sich immer wieder in der Geschichte in einzelne Splittergruppen mit eigenen Anführern auf. Die Masubia sind in die Königshäuser Ngoma, Kasika und Mahundu gegliedert.

Goha
 Shanjo (Sancho; Singongi)
 Mafwire I. (Mafwira I.)

Masubia Caprivi
 Nsundano I. (Nsundano Shanjo oder Liberenge); bis 1750
 Liswani I.; 1830–1845
 Nkonkwena (Liswani II.); 1845–1876
 Ntolwe; etwa 1876–1900
 Chikamatondo (Chika I.*); (1890?)1909–1927
 Liswaninyana, † 1937; 1927–1937
 Chikamatondo (Chika I.*), † 1945; 1937–1945
 Sinvula Maiba, † 1965; –1965
 Josiah Moraliswane (Mutwa Josiah Muhango bzw. Maiba Moraliswan), 1914–1996; 1965–1996
 Kisco Liswani III., † 2021; 1996–2021
 vakant seit dem 21. Juli 2021

Veekuhane (Basubiya) in Munga, Botswana
 Chika II. (Liswani III.); 1901–1923
 Nsundano II.; 1923–1925
 Chika II. (Liswani III.), † 1927; 1925–1927
 Sinvula Nkonkwena, † 1969; 1927–1969
 Moffat Maiba Sinvula; 1969–2021
 Liswani Sinvula III.; seit 2021

Mayeyi 
Die Mayeyi oder auch Mayayi sind ein Clan im Caprivi im äußersten Nordosten Namibias. Ihr König führt den Titel Shikati. Hauptsitz ist Sangwali, bis 1940 in Nkasa.
 Hankuze; um 1750
 Matsharatshara; um 1750
 Qunkunyane (Qunku); um 1750
 Matiti Masuku, * um 1795; 1830–1886
 Boniface Lutibezi Shufu; seit 1993

Siehe auch 
 Ostcaprivi

Literatur 
 Antje Otto, Manfred Goldbeck: The People of Namibia’s Eastern Zambezi Region. A historical perspective. Gondwana Heritage, Windhoek 2014, ISBN 978-99916-896-7-8.
 Bennett Kangumu: Contesting Caprivi. A History of Colonial Isolation and Regional Nationalism in Namibia, Basler Afrika Bibliographien, 2011, ISBN 978-3-905758-22-1.
 Bennett Kangumu: Contestations over Caprivi Identities: from pre-colonial times to the present, Universität Kapstadt, August 2008  (Dissertation; PDF).
 D. M. Shamukuni: The baSubiya, Botswana Society, in: Botswana Notes and Records, Ausgabe 4, 1972, S. 161–184.

Weblinks 
 Das Lebendige Museum der Mafwe in Namibia

Einzelnachweise und Quellen 
 Namibia Traditional Polities, auf worldstatesmen.org. Abgerufen am 10. April 2011.
 Traditional Leaders in the History of Namibia. Klaus Dierks. Abgerufen am 12. Februar 2020.

Politik (Namibia)
Caprivi
!
!
!